Az erdélyi szászok több fontos gyűlése:
 medgyesi gyűlés (1872): elfogadta a dualizmus alkotmányos keretét, de a Szászföld törvényhatósági szintű önkormányzatának fenntartását és a kisebbségi jogok kiterjesztését követelte
 medgyesi gyűlés (1893): zöldszász mozgalom elindítása
 medgyesi gyűlés (1919): elfogadta a szászok lakta területek Romániához csatolását a gyulafehérvári román nagygyűlés határozatainak szellemében